Oasis kan syfta på:

 Oasis (bokband) – ett bokbandsmaterial
 Oasis (band) – ett brittiskt rockband bildat 1991 av Liam Gallagher
 Oasis (rockband 1984) – ett kortlivat brittiskt rockband bildat 1984 av Mary Hopkin, Peter Skellern och Julian Lloyd Webber.
 OASIS – en internationell standardiseringsorganisation
 M/S Oasis of the Seas – ett kryssningsfartyg
 Oasis – en tidigare rysk forskningsstation i Antarktis mellan 1956 och 1959, se Dobrowolski (forskningsstation)
 El Oasis – en colombiansk TV-serie från 1996
 Oasis – grön stickmassa som snittblommor sticks ner i, tillverkad av Smithers-Oasis

Geografi

Mexiko 

 Oasis, Mexiko, ort, Veracruz, Veracruz,

USA 

 Oasis, Kalifornien, ort, Riverside County,

Se även
Oas (olika betydelser)

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar